Лоркуйягун — реки Ханты-Мансийском АО России:

 Лоркуйягун (приток Вуяяны)
 Лоркуйягун (приток Колкоченъягуна)